Mättnad kan syfta på 

 Mättnad (lösningar) – inom kemi hur stora mängder av ett ämne som har löst sig i ett lösningsmedel
 Mättnad (organisk kemi) – ett mått på hur många dubbel- och trippelbindningar föreningen innehåller
 Mättnad (magnetisk) – en ökning av ett externt H-fält kan inte öka magnetiseringen i materialet mer
 Färgmättnad – intensitet hos en färg